Yela peut désigner :
 le Yéla, une musique toucouleur
 les Yela, un peuple de la République démocratique du Congo
 le yela, une langue bantoue